Асиф (также Ассиф или Ассеф, ) — арабское мужское имя (используется в Индии, Пакистане, Бангладеш и Азербайджане), означающее «вихрь, ураган».

 Персоналии

 , известен также как K. Asif (1924—1971) — индийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Асиф, Хаваджа Мухаммад (род. 1949) — государственный и политический деятель Пакистана.